Poljačane je ime več naselij:
 Zgornje Poljačane
 Spodnje Poljačane